R13, R-13 ou R-XIII peut faire référence à :

Domaine militaire 
 R13, le code OTAN du missile balistique soviétique SS-N-4 Sark, missile R-13 développé par l'URSS dans par l'équipe Sergei Korolev au début des années 50 ;
 Lublin R-XIII, un avion d'observation et de liaison polonais.

Sciences 
Chimie
 Chlorotrifluorométhane, selon la liste de réfrigérants,
 La phrase de risque: Gaz liquéfié extrêmement inflammable, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Dysphagie, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Rebellion R13, voiture de course engagée par l'écurie suisse Rebellion Racing.

Transports 
Aéronautique 
 Toumanski R-13, un turboréacteur soviétique.

Route
 Ring belge R13, ceinture périphérique de Turnhout.

Train
  Ligne R13 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres